«Voila!» — музичний альбом італійської співачки Ін-Грід.
 «Voila» — музичний альбом співачки Белінди Карлайл.
 Voila — пісня французької співачки Барбари Праві 2020 року